Северанс има више значења:
 Северанс (Канзас)
 Северанс (Колорадо)